Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 24. und 25. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeister wurde der tschechische Titelverteidiger, Olympiadritte von 1996 und Weltrekordinhaber Tomáš Dvořák. Der Brite Dean Macey gewann die Silbermedaille. Bronze ging an den US-Amerikaner Chris Huffins.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
24./25. August 1999

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 20. Juli 2020
 Men Decathlon Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 20. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Seville 1999 (PDF; 10,3 MB, S. 209f), englisch, abgerufen am 20. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla